Fred Góes, nome artístico de Frederico Augusto Liberalli de Góes (Rio de Janeiro, ) é um letrista brasileiro, ensaísta, dramaturgo, professor e pesquisador de MPB.

Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Ensaístas do Brasil
Dramaturgos do Brasil
Professores do estado do Rio de Janeiro
Pesquisadores do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro